Ayub ist der Familienname folgender Personen:

 Awista Ayub (* 1979), afghanische Autorin
 Kayum Ayub (* 1947), afghanischer Ringer
 Kurdwin Ayub (* 1990), Regisseurin und Drehbuchautorin
 Muhammed Ayub Khan (1907–1974), pakistanischer Militäroffizier und Politiker
 Mohammed Ayub Khan (Afghanistan) (Sardar Mohammed Ayub Khan; 1857–1914), interimistischer Regent Afghanistans, Emir von Herat und Kandahar
 Muhammad Ayub (* 1914), pakistanischer Diplomat
 Muhammad Ayub (Diskuswerfer) (* 1932), pakistanischer Diskuswerfer
 Sayed Mohammed Ayub (1908–??), afghanischer Hockeyspieler

Ayub ist ein Patronym folgender Person:
 Nisha Ayub (* 1979), malaysische Transgender-Aktivistin

Ayub bezeichnet:
 Ayub (Höhle), Höhlen auf der Insel Mindanao,  Philippinen

Siehe auch
 Ayoub
 Abu Ayyub al-Ansari (576–669/674), Fahnenträger des Propheten Mohammed
 Ayob
 Ayyoub